

Топоніми 
 Хасімото — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Хасімото — місцевість в місті Саґаміхара, Японія.

Персоналії 
Хасімото — японське прізвище.
 Хасімото Рютаро — 53-й прем'єр-міністр Японії у 1996–1998.
 Хасімото Рього — міністр освіти, науки і культури Японії у 1959 р.

Японські прізвища